Nu Corona Borealis pode se referir a:
Nu1 Coronae Borealis
Nu2 Coronae Borealis